Уран се може односити на:

 Уран, планета Сунчевог система
 Уран (митологија), бог неба у грчкој митологији
 Уранијум, хемијски елемент
 Операција Уран, 
 Ригоберто Уран, колумбијски бициклиста